Le Radeau de La Méduse est une peinture à l'huile sur toile, réalisée entre 1818 et 1819 par le peintre et lithographe romantique français Théodore Géricault.
 Le Radeau de La Méduse est un film français d'Iradj Azimi avec Jean Yanne, Daniel Mesguich, Laurent Terzieff, Claude Jade, Rufus,J-F. Balmer, tourné entre 1987 et 1991. Il est inspiré de la véritable histoire de La Méduse, de son naufrage, du Radeau et de la création du tableau de Géricault.
 , oratorio d'Hans Werner Henze composé dans les années 1960-1970.
 Le Radeau de la Méduse est une pièce de théâtre de Georg Kaiser.

Voir aussi
Le radin de la méduse